Ruské příjmení Kulibin () má více nositelů:

Ivan Petrovič Kulibin (1735–1818), ruský vynálezce
Alexandr Ivanovič Kulibin (1798–1837), horní inženýr, básník, syn I. P. Kulibina
Jevgenij Nikolajevič Kulibin (1862–1899), ruský spisovatel, pravnuk I. P. Kulibina

Ruská příjmení